Мцхетская духовная семинария — средне-специальное учебное заведение Грузинской православной церкви, располагавшееся в Мцхете.

История 
14 октября 1963 года в городе Мцхета по благословению патриарха и католикоса вся Грузии Ефрема II открылись Пастырские богословские курсы имени епископа Гавриила (Кикодзе).

В 1965 году курсы были преобразованы в Мцхетскую духовную семинарию. В 1970-е семинария размещалась на территории монастыря Самтавро (преподавателем церковно-славянского языка в семинарии и временно исполняющим обязанности её инспектора в это время был иеромонах Рафаил (Карелин), а одним из духовных наставников учащихся — Гавриил (Ургебадзе)).

С сентября 1988 года семинария была преобразована в Тбилисскую духовную академию.

Ректоры 
 Илия (Гудушаури-Шиолашвили) (1963 — 26 мая 1972)
 Гаий (Кератишвили) (? — январь 1978)
 Георгий (Шаламберидзе) (16 марта 1978 — ?)
 Фаддей (Иорамашвили) (20 сентября 1979 — 1 октября 1980)
 
 Зосима (Шиошвили) (январь 1984 — сентябрь 1988)

См. также

Примечания 

Учебные заведения, основанные в 1965 году
1965 год в религии
Организации, закрытые в 1988 году
Исчезнувшие учебные заведения Грузии
Духовные семинарии Грузии
Духовные семинарии Грузинской православной церкви
Религия в Мцхете
Организации Мцхеты
Монастырь Самтавро
Тбилисская духовная академия